O nome Bopha, que refere-se a uma flor em língua khmer, ou a um nome feminino comum em Camboja, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tempestade tropical Bopha (2000) - tempestade tropical que atingiu as Filipinas.
 Tempestade tropical Bopha (2006) - tempestade tropical que atingiu o Taiwan, provocando, indiretamente, duas fatalidades nas Filipinas.
 Tufão Bopha (2012) - tufão que atingiu Palau, Filipinas e outras ilhas do pacífico, causando muitos estragos e ceifando a vida a mais de 500 pessoas.

Desambiguação